Казими́р IV Ягеллончик (; 30 ноября 1427, Краков, Польша — 7 июня 1492, Гродно, Великое княжество Литовское) — великий князь литовский с 29 июня 1440 года и король польский с 25 июня 1447 года.

Приход к власти. Правление в Великом княжестве Литовском 
Сын короля польского Владислава II Ягайло и Софьи Гольшанской, в 1440 году был провозглашён в Вильне великим князем литовским.

Сразу же после его вокняжения вспыхнуло Смоленское восстание, в котором горожане безуспешно пытались восстановить свою независимость от Великого княжества Литовского. После поражения польского и венгерского войск под Варной 10 ноября 1444 года и гибели старшего брата Казимира, короля польского Владислава III, за которой последовало трёхлетнее междуцарствие, Казимир был выбран в короли польские. Из-за противоборства своих литовских подданных Казимир долго не соглашался принять польскую корону, но, опасаясь того, что поляки изберут другого монарха, в 1447 году согласился и был коронован. Таким образом, личная уния между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским была восстановлена. Между тем, королем польским Казимир согласился стать только после того, как польская сторона отказалась от условий Гродненской унии и признала привилей от 17 сентября 1446 года (который устанавливал равноправие Великого княжества Литовского (ВКЛ) и Польши в объединенном государстве). Таким образом, возобновленная уния носила характер личной и была исключительно политической.

Помимо этого, в ВКЛ Казимир не дал отделиться от государства Жемайтии, мирным путем урегулировал территориальные споры с соседями. При нем в ВКЛ произошло усиление магнатских родов.

Привилеем 1447 года Казимир IV расширил привилегии шляхты и положил начало оформлению крепостного права, в 1468 году издал кодекс уголовного права ВКЛ — Судебник.

Попытки укрепления власти монарха в Королевстве Польском 
В период своего правления Казимир IV столкнулся со стремлением магнатов Королевства Польского к ослаблению власти монарха. Противодействуя этим тенденциям, он решил заручиться поддержкой шляхты. Для этого он издал в 1454 году Нешавские статуты для отдельных земель Королевства Польского. Статуты увеличивали права шляхты. Еще одной причиной издания данных статутов была необходимость поддержки со стороны шляхты во время Тринадцатилетней войны (1454—1466). Таким образом, Казимиру удалось оказывать сопротивление влиянию магнатов, увеличивая влияние шляхты.

Стремление к укреплению власти монарха прослеживается и в религиозной политике Казимира. В частности, он обеспечил себе право назначения епископов.

Борьба с крестоносцами 
Пользуясь ослаблением могущества Тевтонского ордена, подчинённые им прусские города потребовали автономии. Не получив сочувствия со стороны орденских властей, города перешли под власть Польши. Казимир IV втянулся в войну с орденом, продолжительную, ведённую с переменным успехом и окончившуюся Торуньским миром (1466), по которому за орденом осталась западная часть Пруссии, а Поморское, Холмское, Мальборгское воеводства, княжество Вармия и ещё некоторые города отошли к Польше.

Отношения с татарскими ханствами и русскими княжествами 
После почти десяти лет обострения отношений, в 1449 году Казимир заключил мирный договор с великим князем Московским Василием II, включавший в себя условия взаимного признания границ великих княжеств Литовского и Московского, отказ Казимира от претензий на Великий Новгород и отказ обеих сторон от помощи внутриполитическим противникам другой стороны. Несмотря на существование в Новгородской республике сильной пролитовской партии, Казимир так и не оказал прямого противодействия московским военным акциям 1456, 1471 и 1478 годов в отношении Новгорода, приведших к вхождению новгородских земель в состав Московского государства.

В 1458 году в Киеве была образована митрополия, независимая от московской митрополии, не признавшей Флорентийскую унию 1439 года. Несмотря на имевшиеся противоречия, Казимир и Василий II не вступали в открытую борьбу, и в духовной грамоте Василия II (умер в 1462 году) фигурирует фраза «А приказываю свою княгиню, и своего сына Ивана, и Юрья, и свои меншие дети брату своему, королю польскому и великому князю литовскому Казимиру», аналогичная фразе в духовной грамоте его отца «А приказываю сына своего, князя Василья, и свою княгиню, и свои дети своему брату и тестю, великому князю Витовту».

Утвердившийся в 1468 году в Большой Орде союзник Казимира хан Ахмат проводил курс на объединение под своей властью ханств, на которые распалась Золотая Орда, и на восстановление реальной зависимости Северо-Восточной Руси от Орды. При этом он сталкивался с противодействием крымского хана Менгли I Гирея и великого князя Московского Ивана III, которые со временем (особенно после временного захвата Крыма Ахматом в 1476—1478 годах и возвращения Менгли-Гирея в Крым в качестве вассала Османской империи) стали стратегическими союзниками. Во время стояния на Угре в 1480 году Казимир не поддержал Ахмата против Москвы во многом благодаря набегу крымских татар на Подолье, и Ахмат во время своего отступления в степь разорил владения Казимира в бассейне верхней Оки.

Затем Казимиру удалось раскрыть заговор трёх видных литовско-русских князей с целью его свержения или убийства и разворота во внешней политике в сторону Русского государства. Однако почти сразу после этого в 1482 году Менгли-Гирей разорил Киев и в знак общей победы отослал Ивану III потир и дискос из Софийского собора. В 1487 году, в результате перехода верховских князей на службу к Ивану III, началась Пограничная война с Русским государством.

Нереализованные политические планы 
У Казимира были широкие планы тесного сплочения с Польшей Великого княжества Литовского, Пруссии, даже Чехии, Венгрии и Валахии. В 1485 году вассальную присягу Казимиру принёс молдавский господарь Стефан III Великий.

Казимира занимала идея единой сильной королевской власти, реформа церкви, городов и пр., но обстоятельства были неблагоприятны для него. Созывались всевозможные съезды под председательством короля для рассуждения о важнейших делах государства, но выигрывала только шляхта, до того усилившаяся, что Казимиру приходилось с ней торговаться: проигрывали паны, высшее духовенство и города. Краковский университет при Казимире играл видную роль в Европе; к этому времени относится творчество многих известных польских писателей. Латинский язык стал при Казимире IV общераспространённым в Польше.

Семья 
Казимир был женат на Элжбете, дочери императора Священной Римской империи Альбрехта II Габсбургского. Имел шестерых сыновей:
 Владислав Ягеллон (1456—1516), король Чехии и Венгрии
 Казимир Святой (1458—1484), наместник отца в Литве, умер молодым, канонизирован;
 Ян Альбрехт (1459—1501), наследовал отцу как король Польши;
 Александр Ягеллон (1461—1506), наследовал отцу как великий князь литовский, после смерти Яна Альбрехта также король Польши;
 Сигизмунд I (1467—1548), после смерти Александра стал королём Польши и великим князем литовским.
 Фредерик Ягеллон (1468—1503), епископ краковский, потом кардинал и архиепископ гнезненский

Имел также семь дочерей, из которых пять вышли замуж за правителей стран западной Европы, а две умерли в детстве:
 Ядвига (1457—1502), с 1475 года — жена Георга Богатого (1455—1503), герцога Ландсхут-Баварского
 София (1464—1512), с 1479 года — жена Фридриха (1460—1536), маркграфа Бранденбург-Ансбаха и Байрейта, мать Альбрехта Прусского
 Елизавета (1465—1466/67)
 Елизавета (1472—1480/81)
 Анна (1476—1503), жена Богуслава X, герцога Померанского (1454—1523)
 Барбара (1478—1534), с 1496 года — жена герцога Георга Саксонского (1471—1539)
 Елизавета (1482—1517), с 1515 года — жена герцога Фридриха II Легницкого (1480—1547)

</center>

Память 
В польском городе Мальборке в 2010 году установлен конный памятник Казимиру IV. Расположен памятник на площади Казимира Ягеллончика.

В польском городе Гданьске в 1945 году, по адресу Łąkowa 61, 80-769, открыта школа имени Казимира Ягеллонского.

Примечания

Литература 
 
 Lewicki. «Wstapenie na tron polski Kazimierza Jag.» (XX т. «Rozpraw hist.»; изд. Краковской акад.)
 Papée. «Przełom w stosunkach miejskich ż a K.-Jag.»;
 Papée. «Polityka polska w czasie upadku Jerzego z Podjebradu 1466—71» (VIII т. «Rozpraw hist.»).

 

Короли Польши
Великие князья литовские
Ягеллоны
Похороненные в Вавельском соборе